Манихи () — атолл в архипелаге Туамоту (Французская Полинезия). Расположен в 500 км к северо-востоку от Папеэте.

География 
Манихи имеет форму овала. Длина острова составляет около 27 км, ширина — 8 км. Манихи представляет собой группу из 114 маленьких островков, или моту, площадью 13 км². В центре расположена крупная лагуна — 160 км². На юго-западе атолла находится проход Таирапа глубиной 60 м. Наиболее широко распространённое растение — кокосовая пальма.

История 
Первые поселенцы Манихи, полинезийцы, предположительно приплыли на остров в VII веке, хотя крупных археологических раскопок на атолле не проводилось. Европейским первооткрывателем Манихи стал Виллем Корнелис Схаутен, заметивший остров в 1616 году. С начала XIX века в лагуне острова добывается жемчуг. Развит туризм.

Административное деление 
Сегодня Манихи является административным центром коммуны, включающей в себя также атолл Ахе.

Население 
Численность населения — 818 человек (2007). Крупнейшее поселение — Паэуа ().

См. также 
 Список островов Французской Полинезии

Ссылки 

  Информация об атолле 
 Информация для туристов 
 Фотографии Манихи 

Туамоту
Атоллы
Коммуны Французской Полинезии